Il doppio  del Warsaw Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Raquel Kops-Jones e Bethanie Mattek-Sands erano le detentrici del titolo, ma la Mattek-Sands non ha partecipato.

La Kops-Jones ha fatto coppia con Sarah Borwell, ma ha perso nei quarti di finale contro Cara Black e Yan Zi.

Virginia Ruano Pascual e Meghann Shaughnessy hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Cara Black e Yan Zi.

Teste di serie

  Cara Black /  Yan Zi (finale)
  Tathiana Garbin /  Liezel Huber (primo turno)

 Hsieh Su-wei /  Zheng Jie (semifinali, ritiro)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

Tabellone

Note 

Warsaw Open 2010